Объединение «Туркменфильм» имени Огузхана  () — туркменская киностудия художественных и документальных фильмов.

История 

Создана в 1926 году в городе Полторацк (ныне Ашхабад). Изначально называлась кинофабрикой, затем стала киностудией. В 1938 году была переименована в Ашхабадскую киностудию. С 1958 года — Туркменфильм.

В 1948 году был снять фильм «Далекая невеста», после чего Ашхабадская киностудия надолго перестала выпускать картины. В 1948 году в результате землетрясения здание «Туркменфильма» было разрушено. Спустя несколько лет оно было восстановлено.

На киностудии в разные времена снимались такие фильмы, как «Тихая невестка», «Тринадцать», «Решающий шаг» Алты Карлиева, «Состязание» и «Рабыня» Булата Мансурова, «Невестка» Ходжакули Нарлиева; «Далёкая невеста», «Дурсун» Евгения Иванова-Баркова.

Мультипликационные фильмы: «Оазис», «Одно-единственное брёвнышко», «Человек в пустыне», «Яртыгулак и лентяи».

Долгое время студия носила имя Алты Карлиева. В 2007 году указом президента Туркмении объединение «Туркментелекинофильм» было выведено из состава Генеральной дирекции Туркменского телевидения киностудии, ему присвоено имя легендарного Огуз-хана. Курировать работу нового объединения поручено Министерству культуры и телерадиовещания Туркменистана. В августе 2010 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании по вопросам культуры и СМИ заявил, что объединение «Туркменфильм» должно наладить сотрудничество с крупными кинокомпаниями мира, создать новые фильмы об истории и современной Туркмении.

Руководство 
 Сапармухаммет Артыкович Джаллыев  (2008-2016)

Известные фильмы

См. также 
 Кинематограф Туркмении

Примечания

Ссылки 
 История «Туркменфильма» и современный туркменский кинематограф

Кинокомпании Туркменистана
Мультипликационные студии
Кинокомпании по алфавиту